Lysák může být:

 Lysák – vrch ve Vihorlatské vrchy na Slovensku
 Lysák (přírodní rezervace) – chráněné území na Slovensku

příjmení
 Václav Lysák (1895–1942) – československý voják, příslušník československých legií a jeden z velitelů Obrany národa